Luboń peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Luboń, une ville de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Luboń, village de la voïvodie de Poméranie ;
 Luboń, village de la voïvodie de Poméranie occidentale.